Black Orchid (conhecida em Portugal como Orquídea Negra) é uma mini-série de banda desenhada publicada originalmente pela editora norte-americana DC Comics em 1989 e faz parte da editora Vertigo, tendo como protagonista a personagem Orquídea Negra. A mini-série foi escrita por Neil Gaiman e desenhada por Dave McKean.

Personagem menor, a Orquídea Negra é uma heroína que luta contra o crime em Gotham City.
Os seus poderes principais são:
 Corpo resistente a balas

 Voar

 Capacidade de mudar a sua aparência física
Depois de  Susan Linden ser assassinada pelo próprio marido Carl Thorne, o seu amigo Phylip Sylvian (pupilo de Jason Woodrue e amigo de Pamela Isley, mais tarde conhecida como Hera Venenosa) juntamente com Alec Holland, cruza o material genético dela com uma poção destinada a criar homens-planta, capazes de regenerar o mundo ao transformar o dióxido de carbono em oxigênio e ao alimentar o solo e o ar com água.

Esta fábula ecológica é contada na minissérie da DC Comics publicada em 1989, e da autoria de Neil Gaiman e Dave McKean intitulada Black Orchid (ou em Português, Orquídea Negra)

Personagens da DC Comics
Artistas marciais da DC Comics
Heróis da DC Comics
Vilões da DC Comics
Personagens da Vertigo